Indywidualne Mistrzostwa Świata na Żużlu 1984 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców na świecie. Tytuł wywalczył Erik Gundersen z Danii.

Do Finału Światowego awansował reprezentant Polski Edward Jancarz, ale w nim nie wystąpił.

Eliminacje

Finał Światowy 
 1 września 1984 (sobota),  Göteborg – Stadion Ullevi

Uwagi 

1984
1984 w sporcie żużlowym